Велсвил има више значења:
 Велсвил (Јута)
 Велсвил (Њујорк)
 Велсвил (Канзас)
 Велсвил (Мисури)
 Велсвил (Охајо)
 Велсвил (Пенсилванија)